NGC 2405 ist eine Spiralgalaxie vom Hubble-Typ Sc im Sternbild Zwillinge auf der Ekliptik. Sie ist rund 250 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt und hat einen Durchmesser von etwa 35.000 Lichtjahren. 

Die Typ-Ib/c-Supernova SN 2011gh wurde hier beobachtet.

Das Objekt wurde am 7. November 1864 von Albert Marth entdeckt.

Weblinks 
 SIMBAD Astronomical Database

Einzelnachweise 

Spiralgalaxie